L' est une école japonaise dukiyo-e fondée à Edo aux alentours de 1700-1714.

Patronyme 

  est un peintre d'estampe de style ukiyo-e, fondateur de l'école Kaigetsudō. 
 , actif entre 1704 et 1736, est un artiste japonais d'estampe ukiyo-e, qui fut au  l'un des élèves de Kaigetsudō Ando. 
  est un artiste japonais d'estampe ukiyo-e, qui fut au  l'un des élèves de Kaigetsudō Ando.
  est un artiste japonais d'estampe ukiyo-e, qui fut au  l'un des élèves de Kaigetsudō Ando.